Sâniacob ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sâniacob (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sâniacob (Mureș), Dorf im Kreis Mureș